Phoebus – variante del nome proprio di persona italiano maschile Febo
Phoebus – città della Virginia (Stati Uniti d'America)
Phoebus – rivista fondata da Adam Müller e Heinrich von Kleist
Cartello Phoebus – cartello per il controllo della produzione e vendita di lampadine